XXIV Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Минске по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Сразу пятеро спортсменов — Анатолий Гантварг, Михаил Кореневский, Ростислав Лещинский, Анатолий Чулков и Вячеслав Щёголев набрали по 11 очков. За звание чемпиона страны в Ереване был проведён дополнительный матч. По его итогам чемпионом страны стал Михаил Кореневский. Второе место у Вячеслава Щёголева, третье место у Анатолия Чулкова.

Чемпионат в цифрах 
Из 153 партий 96 закончились вничью. Самая длинная партия Кореневский — Бельман продолжалась 6 часов. Соперники сделали 76 ходов. Самая короткая партия Ципес — Бельман продолжалась полчаса, соперники сделали 17 ходов. Больше всех ничьих у Шульмана — 16 из 17 партий. Меньше всех у Контробарского 5 (10 поражений и 2 победы). Больше всех побед (по 6) одержали Гантварг, Кореневский и Безвершенко.

Итоговое положение

Дополнительный матч 
Проводился в два круга. Из пяти претендентов на золото осталось четыре — Анатолий Гантварг не принял участие ради подготовки к чемпионату мира.

Литература 
 Журнал «Шашки» 1978 №12, с.3.
 Журнал «Шашки» 1979 №1, с.1-6.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки». 1978, 1979

Мужчины 1978
Спортивные соревнования в Минске
1978 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1978 году
Спорт в Белоруссии в 1978 году
Соревнования по шашкам в Белоруссии